Miejscowości w USA:
 Tatums – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Carter
Gminy w USA:
 Tatums (ang. Tatums Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Columbus